Jo (filme) — de 2002
Jordânia — país do Oriente Médio cujo código ISO 3166-1 é JO
.jo — código TLD (domínio de topo de internet) da Jordânia

Jó — personagem biblíco

Desambiguações de siglas